A férfi légpuska versenyszámot a 2016. évi nyári olimpiai játékokon 2016 augusztus 8-án rendezték a National Shooting Centerben. A győzelmet az olasz Niccolò Campriani szerezte meg. A magyar részt vevő Sidi Péter az 5., Péni István a 13. helyen végzett.

A verseny két részből -selejtező és döntő- állt. A selejtezőben minden versenyző álló testhelyzetben 60 lövést adott le légpuskával 10 méterre elhelyezett célra. A selejtező első nyolc helyezettje került a döntőbe, ahol 20 lövés leadására volt lehetőség. A nyolcadik lövés után, két lövésenként az utolsó helyezett versenyző kiesett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező

Döntő

Eredmények

Selejtező

Döntő

Források
Selejtező
Döntő

Sportlövészet a 2016. évi nyári olimpiai játékokon